La Sauve – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sauve (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon